Paulo Miguel Campos de Sousa (Mafamude, 17 de Setembro de 1980) é um futebolista português, que joga actualmente no Clube Desportivo Trofense.

Naturais de Vila Nova de Gaia
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Boavista Futebol Clube